Кратер Геродот () — древний ударный кратер, расположенный в северо-восточной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь древнегреческого историка Геродота Галикарнасского (484 до н. э. — 425 до н. э.) и утверждено Международным Астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

На востоке от кратера расположен кратер Аристарх; на западе кратер Скиапарелли; на юге — одиноко стоящий купол горы Геродот Омега (ω). Между кратерами Геродот и Аристарх расположено небольшое плато. Местность вокруг кратера интересна большим количеством гряд и борозд. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 35,87 км, глубина 1,3 км. Верхний снимок сделан с борта Аполлона-15 в направлении юга, то есть снимок развернут на 180 градусов. Нижний снимок имеет нормальную ориентацию на север.

Кратер имеет слегка неправильную форму и сравнительно тонкий вал, дно кратера ровное, заполненное базальтовой лавой. Вследствие этого альбедо кратера значительно ниже, чем у соседнего, гораздо более заметного, кратера Аристарх. Вал кратера очень хорошо сохранился, в северо-западной части вала находится небольшой сателлитный кратер, Геродот N. В северо-восточной части вала имеется провал в направлении долины Шрётера (см. ниже). Максимальное высота вала кратера над дном около 1200 м — в восточной части вала. Центральный пик отсутствует, системы лучей нет. Объем кратера составляет приблизительно 820 км³.

В 25 км к северу от вала кратера начинается интереснейшее образование — долина Шрётера протяженностью около 160 км и глубиной до 1 км. Долина вероятно прорезана быстрым потоком лавы или образовалась при обрушении лавового тоннеля. Долина начинается с небольшого кратера, получившего неофициальное название — «Голова Кобры».

Сателлитные кратеры 

 Следующие кратеры переименованы Международным Астрономическим Союзом:
- Геродот D — Раман.

 Сателлитные кратеры Геродот A, B и C включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Фотографии кратера с борта Аполлон-15
 
 
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Кратер Геродот на карте LM39
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны